Financial District ist der Name folgender Geschäftsviertel:

 Financial District (Boston)
 Financial District (Jacksonville), auch Northbank District, siehe Downtown Jacksonville
 Financial District (Los Angeles), siehe Downtown Los Angeles
 Financial District (Manhattan)
 Financial District (San Francisco)
 Financial District (Toronto)